Jaime Ramírez puede referirse a:

 Jaime Ramírez Banda (1931-2003), futbolista y entrenador chileno;
 Jaime Ramírez Gómez (1939-1986), oficial de Polícia colombiano;
 Jaime Ramírez Manríquez (1967-), exfutbolista chileno.